Postmecynostomum är ett släkte av plattmaskar. Postmecynostomum ingår i familjen Mecynostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Postmecynostomum